Bonnemère bzw. Bonnemere ist der Familienname von:

 Eddie Bonnemere (1921–1996), US-amerikanischer Jazzpianist, Kirchenmusiker und Komponist
 Eugène Bonnemère (1813–1893), französischer Historiker und Schriftsteller